Horsholmen kan avse:

Finland 

 Horsholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Horsholmen (vid Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Horsholmen (vid Sandnäs udd, Raseborg), Nyland,

Sverige 

 Horsholmen, Värmdö kommun,

Se även
Horsholm
Morsholmen